Alois von Beckh-Widmanstätten – tipografo e scienziato austriaco
 Figure di Widmanstätten – disegno di lamelle intersecanti sulla superficie di meteoriti metalliche, scoperte da Alois von Beckh-Widmanstätten
 Widmannstätten – cratere meteoritico della Luna
 21564 Widmanstätten – asteroide della fascia principale